1. hokejová liga SR 2011/12 byla devatenáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 13 týmů. Navíc Slovenský národní tým do 20 let odehrál s každým týmem jeden zápas venku.

Po základní části postoupilo prvních deset týmů do nadstavbové části o playoff, ve které se střetl každý s každým (1x doma a 1x venku) a taktéž jeden zápas se slovenskou dvacítkou. Tři týmy umístěné na 11. až 13. místě se střetly v play-out (3x doma a 3x venku). Poslední 13. místo bylo sestupové a 12. místo znamenalo baráž o 1. ligu. V baráži se předposlední tým střetl s vítězem 2. hokejové ligy.

Baráž o Slovnaft extraligu měl odehrát vítěz 1. hokejové ligy a mužstvo umístěné v extralize na 10. místě na čtyři vítězná utkání. Avšak celkovým vítězem se stal klub HC 46 Bardejov, který je úředně veden jako B-tým celku HC Košice a nemohl tudíž podle regulí svazu usilovat o postup. Baráž o extraligu se tak nekonala. Extraligový klub HC Slovan Bratislava odešel hrát Kontinentální hokejovou ligu. O uvolněné místo v extralize projevily zájem kluby HK Spišská Nová Ves, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HC 07 Prešov, HC Dukla Senica a ŠHK 37 Piešťany. Slovenský svaz ledního hokeje rozhodl, že do extraligy zařadí klub ŠHK 37 Piešťany (poraženého finalistu playoff). Tým HK Púchov sestoupil do 2. ligy.

Základní část

Nadstavba

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HC 46 Bardejov – HC 07 Prešov 3:0 (5:3, 2:1, 4:0)
 ŠHK 37 Piešťany – HC 07 Detva 3:0 (6:2, 4:0, 5:2)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce 2:3 (2:0, 3:2, 5:6sn, 2:6, 2:5)
 HK Spišská Nová Ves – HC Dukla Senica 0:3 (1:4, 2:4, 1:3)

Semifinále 
 HC 46 Bardejov – HK Dukla Michalovce 3:0 (8:2, 5:2, 4:2)
 ŠHK 37 Piešťany – HC Dukla Senica 3:1 (5:1, 5:6, 4:1, 5:2)

Finále 
 HC 46 Bardejov – ŠHK 37 Piešťany 4:3 (4:2, 2:1, 3:4, 4:3, 2:3, 2:5, 6:2)

Play-out

Baráž o 1. ligu 
 HK Trebišov – Iskra Partizánske (vítěz 2. ligy) 4:0 na zápasy (4:0, 8:2, 4:0, 10:2)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012